La Folie (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Calvados.
La Folie (België), een gehucht in de Belgische provincie Luxemburg.

La Folie (album), een album van The Stranglers